As I Lay Dying/American Tragedy — спліт-альбом двох американських металкор-групи As I Lay Dying та American Tragedy, який був випущений 18 червня 2002 року.

Композиції 
 Illusions — 3:56
 The Beginning — 2:48
 Reinvention — 4:56
 The Pain of Separation — 2:50
 Forever — 4:16
 «-» — 1:14
 Choking On a Dream — 1:49
 World Intruded — 4:05
 Spite and Splinter — :12
 Porcelain Angels — 2:03
 Moments and In Between — 5:07

Джерела 
 As I Lay Dying/American Tragedy  allmusic

Альбоми As I Lay Dying
Музичні альбоми 2002
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми